La Liga de Finlandia de waterpolo masculino es la competición más importante de waterpolo masculino entre clubes finlandeses.

Palmarés
 Helsingfors Simsällskap (HSS): 47 títulos
 Helsingin Uimarit (HU): 23 títulos
 Kuopion Uimaseura (KuoUS): 10 títulos
 Turun Uimarit (TuU): 6 títulos
 Helsingin Kuhat (Kuhat): 3 títulos
 Jyväskylän Saukot (Saukot): 3 títulos
 Lahden Uimaseura (LaUS): 1 títulos

Historial
Estos son los ganadores de liga:

 2004: KuoUS
 2003: KuoUS
 2002: KuoUS
 2001: KuoUS
 2000: HSS
 1999: HSS
 1998: HSS
 1997: Saukot
 1996: Saukot
 1995: KuoUS
 1994: Saukot
 1993: KuoUS
 1992: KuoUS
 1991: TuU
 1990: TuU
 1989: TuU
 1988: KuoUS
 1987: TuU
 1986: TuU
 1985: HSS
 1984: TuU
 1983: HSS
 1982: KuoUS
 1981: KuoUS
 1980: HSS
 1979: HSS
 1978: HSS
 1977: HSS
 1976: HSS
 1975: HSS
 1974: HSS
 1973: HSS
 1972: HSS
 1971: Kuhat
 1970: Kuhat
 1969: HU
 1968: Kuhat
 1967: HU
 1966: HSS
 1965: HSS
 1964: HSS
 1963: HSS
 1962: HSS
 1961: HSS
 1960: HSS
 1959: HSS
 1958: HSS
 1957: HSS
 1956: LaUS
 1955: HSS
 1954: HSS
 1953: HSS
 1952: HU
 1951: HU
 1950: HU
 1949: HU
 1948: HU
 1947: HU
 1946: HU
 1945: HSS
 1944: HU
 1943: HU
 1942: 
 1941: 
 1940: HSS
 1939: HU	 	 
 1938: HU	 	 
 1937: HU	 	 
 1936: HU	 	 
 1935: HU	 	 
 1934: HU	 	 
 1933: HU	 	 
 1932: HU	 	 
 1931: HU	 	 
 1930: HU	 	 
 1929: 
 1928: HSS	 	 
 1927: HSS	 	 
 1926: HSS	 	 
 1925: HSS	 	 
 1924: HSS	 	 
 1923: HSS	 	 
 1922: HSS	 	 
 1921: HSS	 	 
 1920: HSS	 	 
 1919: HSS	 	 
 1918: 
 1917: HU	 	 
 1916: HSS	 	 
 1915: HSS	 	 
 1914: 
 1913: HSS	 	 
 1912: HSS	 	 
 1911: HSS	 	 
 1910: HSS	 	 
 1909: HSS	 	 
 1908: HSS

Referencias 

 HSS-historia de 1908 a 2004

Waterpolo en Finlandia
Eventos deportivos en Finlandia